Málta közigazgatása 1994 óta a 10 körzet helyett helyi tanácsokból áll, 2000 óta 68 helyi tanácsra oszlik, amiken belül 2010 márciusától még 16 mini-tanács jött létre. A helyi tanácsokat a népességnek megfelelő létszámú (5 és 11 fő között) testület vezeti, élén a polgármester áll. Bár a máltaiak rendkívül alaposan ismerik a szigeteket, és szinte az ország minden szegletének külön neve van, a helyi tanácsokon kívül jogilag nem tesznek különbséget a települések között.

A helyi tanácsok 
Málta közigazgatási reformja az 1993-as Local Councils Act (Helyi tanácsokról szóló törvény) értelmében valósult meg. A britektől örökölt 10 körzet helyett a néhány helyen az 1970-es években kísérleti jelleggel már létezett települési szintű egységeket, helyi tanácsokat (local council) vezettek be. A tanácsok területének meghatározása, és a települések kiválasztása meglehetősen felemásan sikerült, mert a létrejött tanácsok között hatalmas aránytalanságok lettek mind terület (Rabat: 26,6 km² - Isla 0,16 km²), mind lakosság (Birkirkara  fő - Mdina 258 fő) szempontjából. Ráadásul a létrejött tanácsoknál nagyobb települések sem lettek önálló tanácsok (pl. a többezres Qawra vagy Buġibba), sőt egyes településeket szó szerint középen vágtak ketté a tanácsok határai (pl. St. Andrews, Baħar iċ-Ċagħaq vagy Bidnija), ellenben létrehoztak olyan tanácsokat is, amelyeknek a magja nem egy létező község volt, csupán a szomszédos községektől elvágott részekből állnak (pl. Swieqi).

Az 1994-re megalakult 67 tanácshoz 2000-ben még csatlakozott a Rabatból kiszakított Mtarfa is. A tanácsok működése sem volt zavartalan, másfél évtized alatt a miniszterelnöknek három tanács megbízását is vissza kellett vonnia, mert legalapvetőbb feladataiknak sem tudtak eleget tenni. A rendszert anyagi oldalról is sokat kritizálták, hiszen a 10 körzet kb. 100 munkatársa helyett jelenleg 450-en vesznek részt a tanácsok munkájában.

2010-ben változott a törvény, a minden tanács mellett dolgozó titkár (executive secretary) ettől kezdve nem a tanácsnak, hanem a kormány önkormányzatokért felelős bizottságának felel, így a tanácstól függetlenített titkárok révén fél év alatt kilenc tanácsnál is visszaélésekre derült fény, amelybe négy polgármester azonnal bele is bukott. A törvénymódosítástól a kormány azt várja, hogy a fokozottabb ellenőrzés miatt a tanácsok tagjai háttérbe helyezik a személyes- és pártérdekeket, és a tanácsban végzett feladatuk ellátására koncentrálnak.

A törvény módosítása ezen kívül 16 a helyi tanácsok részét képező helységben részlegesen önálló minitanácsot (mini council) hozott létre, aminek a célja az, hogy a tanács központjától távolabbi, vagy népesebb települések, településrészek a források egy részét mindenképpen helyben hasznosíthassák. A 16 kijelölt település(rész) kiválasztásakor a tanácsok létrehozásakor felmerült problémákat sem sikerült orvosolni, több akár ezer lakosú település ezúttal sem kapott önálló közigazgatást. A választások 2010. március 27-én és június 5-én zajlottak.

Népesség szerint 

Megjegyzések:

Terület szerint

Testvérvárosi kapcsolatok 
Málta helyi tanácsainak jelenlegi testvérvárosi kapcsolatai:

Hivatkozások 
Málta települései
Málta szigetei

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 Angol és olasz Wikipedia

-
Települések listái országok szerint